České příjmení Zajíček znamená malý zajíc, nosí jej více osobností:

 Adam Zajíček (* 1993) – český volejbalista
 Erwin Zajiček (1890–1976) – rakouský učitel a politik a československý ministr
 František Zajíček (1896–1954) – český železničář a odbojář za 2. světové války
 František Zajíček (1912–1986) – československý lyžař a reprezentant v jízdě na bobech
 Jan Zajíček – víc osob, rozcestník
 Jaroslav Zajíček (1920–2002) – československý lyžař
 Jeroným Zajíček (1926–2007) – český skladatel, hudební vědec a pedagog v emigraci
 Josef Zajíček (* 1966) – český fotbalista
 Ladislav Zajíček (1947–2001) – český hudebník, novinář a spisovatel
 Lubomír Zajíček (1946–2013) – československý volejbalista
 Luboš Zajíček (* 1938) – český jazzový trumpetista a kapelník
 Miroslav Zajíček (* 1975) – český ekonom a vysokoškolský učitel
 Oldřich Zajíček (1911–1956) – český fotbalista
 Pavel Zajíček (* 1951) – český básník, textař a výtvarník
 Tom Zajíček (1948–2014) – český sociolog a politik
 Václav Zajíček (1925–1989) – český grafik a heraldik (kreslíř)
 Vladimír Zajíček – český fotbalista Slavie (1942/1943)
 Zdeněk Zajíček (* 1967) – český politik, advokát, poslanec PSP za ODS a náměstek min. vnitra

jiný význam
 jeden ze symbolů Velikonoc – velikonoční zajíček
 hovorové označení pro mladou a nezkušenou osobu zpravidla ženského pohlaví

Související články 
 Zajíčková
 Zajíc (rozcestník) – více významů

Externí odkazy